Плубале́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 340 км на захід від Парижа, 65 км на північний захід від Ренна, 50 км на схід від Сен-Бріє.

Історія 

1 січня 2017 року Плубале, Плессі-Баліссон i Трегон було об'єднано в новий муніципалітет Боссе-сюр-Мер.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1320 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2861,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Плубале
 [ Розташування муніципалітету Плубале на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Армор